Visoka poljana kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Visoka poljana (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Chitrino, 
 Visoka poljana (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Krdzjali, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar